Il fratello minore (The The Kid Brother) – film del 1927 diretto da J.A. Howe, Harold Lloyd, Lewis Milestone e Ted Wilde
Il fratello minore (Ototo) – film del 1960 diretto da Kon Ichikawa
Il fratello minore – film del 1996 diretto da Stefano Gigli
Il fratello minore – film del 2000 diretto da Stefano Gigli